

Карайман () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Міхелешень.
 Карайман () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Брабова.

Карайман () — село у Дондушенському районі.